SRPX () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 464 амінокислот, а молекулярна маса — 51 572.

Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки